Нуева Оланда има више значења:

 Нуева Оланда (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Оланда (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нуева Оланда (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нуева Оланда (Лас Вигас де Рамирез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику